ou U-113 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 113, sous-marin de type Mittel U, construit en 1917 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre en 1918.
 Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire:
 SM UB-113, un sous-marin de Type UB III lancé en 1917 avant de disparaitre en 1918
 L'Unterseeboot 113, sous-marin de type XI.B capable d'entreposer un hydravion Arado Ar 231; quille lancée en 1939, mais après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1930